Pui bezeichnet:
 eine Sammlung westafrikanischer Heldenlieder, siehe Pui (Heldenbuch)
 ein Ort in Rumänien, siehe Pui (Hunedoara)
 die grafische Benutzeroberfläche PUI

Pui ist der Name folgender Personen:
 Meinard Simon du Pui (1754–1834), niederländischer Mediziner

PUI steht in der technischen Umgangssprache für:
 die Abhängigkeit zwischen Leistung , Spannung  und Stromstärke  (), siehe Leistung_(Physik)#Elektrische Leistung

Abkürzung